Il singolare del torneo di tennis Natal Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alejo Mancisidor che ha battuto in finale Fernando Meligeni 6-3, 3-6, 7-5.

Teste di serie 

 Fernando Meligeni (finale)
 Roberto Jabali (quarti di finale)
 Alejo Mancisidor (Campione)
 Jaime Oncins (quarti di finale)

 Fernon Wibier (primo turno)
 Mario Rincon (secondo turno)
 Alejandro Aramburu (secondo turno)
 Miguel Pastura (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Natal Challenger 1994